Homeister ist der Familienname folgender Personen:

 Bartold Homeister († 1565), Bürgermeister von Hannover
 Bernhard Homeister (* um 1538–1614), Bürgermeister von Hannover, Autor und Chronist
 Heinrich Homeister (1893–1925), deutscher Fußballspieler